Borrachão — manobra veicular conhecida como burnout
 Burnout (franquia) — jogos eletrônicos
 Burnout (canção) — gravada pela banda Green Day
 Síndrome de burnout — distúrbio psíquico 

Burnout